TechCAD to jeden z programów przeznaczonych do komputerowego wspomagania projektowania. Umożliwia on tworzenie rozbudowanych rysunków technicznych i projektów z różnych dziedzin inżynierii. 

Jak większość tego rodzaju programów TechCAD zawiera narzędzia do przeprowadzenia całego procesu projektowania. Umożliwia on pracę z wieloma różnymi oknami rysunkowymi oraz pozwala na tworzenie i wykorzystywanie biblioteki symboli oraz stylów wypełnienia. Symbole z biblioteki TechCADa 4.0 mogą być nanoszone na rysunek, zmodyfikowane i jako nowe dodane do biblioteki. TechCAD umożliwia przeniesienie symboli do programów graficznych i biurowych innych producentów bez skomplikowanej konwersji. 

Do zalet programu należy możliwość drukowania projektów na każdej wielkości arkuszach papieru.  Użytkownik, który nie dysponuje drukarką wielkoformatową, może wykorzystać funkcję podziału wydruku na typowe arkusze formatu A4 a otrzymane części połączyć w jedną całość. Może on skorzystać z funkcji obliczających podział i rozmieszczenie drukowanych stron lub jeśli to konieczne ręcznie ustawić wszystkie parametry. Istnieje też możliwość wydruku pod dowolnym kątem. 

TechCAD 4.0 umożliwia projektantom kreślenie dokumentacji technicznej w grupach roboczych przez lokalną sieć komputerową. Program umożliwia także projektowanie w trzech wymiarach. Projektant ma możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu od podstaw lub na podstawie wcześniej narysowanego dwuwymiarowego rysunku. Możliwe jest także oglądanie zaprojektowanego modelu z różnych stron np. w izometrii i z użyciem rzutu perspektywicznego. Ostateczny projekt można poddać procesowi wizualizacji z użyciem tekstur, źródeł światła i innych niezbędnych efektów. Zarówno dwu- jak i trójwymiarowe rysunki mogą zostać odczytane lub zapisane w formacie DXF, umożliwiającym przeniesienie ich do innych znanych programów typu CAD.

Wymagania sprzętowe 
Minimalne:  Procesor 600 Mhz, karta graficzna 3D 16 MB, 64 MB RAM, 50 MB wolnej przestrzeni na dysku, odtwarzacz dysków CD-ROM, mysz, system Windows 98SE, Me

Zalecane: Procesor 1,2 Ghz, karta graficzna 3D 64 MB, 128 MB RAM dla Windows 2000/XP, 256 MB RAM dla Windows 2003 Server, 150 MB wolnej przestrzeni na lokalnym lub sieciowym dysku twardym, odtwarzacz CD-ROM, mysz optyczna, Windows 2000, XP (Home/Professional) lub Windows 2003 Server.

Zobacz też 
CAD

Linki zewnętrzne 
  (wygasła)

Komputerowe wspomaganie projektowania